Het Huis van Hador (Engels: The House of Hador) is het derde huis van de Edain, en behoort tot de fictieve wereld van J.R.R. Tolkien.

Het Huis van Hador wordt ook het Derde Huis van de Edain genoemd.
De andere huizen zijn:
 Huis van Bëor (Eerste Huis)
 Huis van Haleth (Tweede Huis)
Het Huis van Hador is het beroemdste van de drie. Het ontstond uit de volgelingen van Hador.

Stamboom van het Huis van Hador 

Volk in werk van Tolkien
 Huis van Hador
Hador